Obi může znamenat:

 OBI – německý řetězec hobbymarketů
 Obi (pás) –  součást tradičního japonského oděvu
 Obi (železniční stanice) – železniční stanice v japonské prefektuře Mijazaki